Seppänen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1924-2008), sculpteur finlandais
Erkki Seppänen (né en 1979), chanteur finlandais
Esko Seppänen (né en 1946), homme politique finlandais
 (né en 1975), réalisateur finlandais
Raimo Seppänen (né en 1950), biathlète finlandais
 (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1980), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois